Twin Lakes State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Twin Lakes State Park (Iowa)
 Twin Lakes State Park (Michigan)
 Twin Lakes State Park (Virginia)